El Verde kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Verde, Jalisco, El Salto, 
 El Verde, Nayarit, Tepic, 
 El Verde, Zacatecas, Villa Hidalgo, 
 El Verde, San Luis Potosí, Villa de Reyes, 

Robotskapade Mexikoförgreningar